Gunnar Jørgensen er navnet på flere personer:

 Gunnar Jørgensen (forfatter)
 Gunnar Jørgensen (fodboldspiller)